Simon Depken kan syfta på:

 Simon Depken den äldre (död 1620), affärsman
 Simon Depken den yngre (1586-1625), affärsman, den föregåendes son
 Simon Henriksson Depken, borgmästare och riksdagsman
 Simon Classon Döpken (död 1657), handelsman och riksdagsman i Falun